Mundo bicolor es una maqueta de reggae, rap y soul de la unión del Mc Rapsusklei y la cantante de R&B y soul Aniki. Es por ahora el único trabajo de ambos artistas juntos.

 Te va a gustar (con DJ Code)
 Se llama amor
 Debe ser así
 Gran evasión (con Héctor)
 Mundo bicolor
 ¿Quién ha sido?
 Tienen problemas

Enlaces externos 
 Ficha del álbum Mundo bicolor de Rapsusklei y Aniki en hhgroups.com. Enlace consultado el 17 de junio de 2009.

Álbumes de rap